Malen kan syfta på följande platser:
 Malen, ortsdel i Båstad, Skåne län, Sverige
 Malen, Kimitoön, ö i Åboland, Finland
 Malen, del av sjön Grecken,  Örebro län, Sverige
 Västra och Östra Malen, skär i Eckerö, Åland